Jena es el nombre de varias localidades:
Jena, en Alemania.
Jena, localidad de la India en el estado de Jharkhand.
Jena, una pequeña localidad en el estado de Luisiana (Estados Unidos).
Jena o henna o alheña o arjeña es también el nombre del tinte natural (proveniente de una planta, la alheña) que se usa en muchas culturas del mundo, sobre todo como ornamento nupcial (véase tatuaje).
Batalla de Jena, batalla que tuvo lugar el 14 de octubre de 1806 en el marco de las Guerras Napoleónicas.